Landtagswahlkreis 18 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Heilbronn (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Ulm-Land (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Potsdam-Mittelmark II (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Märkisch-Oderland III (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Brandenburg II (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Gießen I (seit 1983)
 Wahlkreis 18 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 18 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Ludwigslust-Parchim II (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Ludwigslust II (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Ribnitz-Damgarten I (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Einbeck (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Northeim (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Duderstadt (2003)
 Landtagswahlkreis Osterode (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Springe (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Köln VI (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Köln IV (2000)
 Landtagswahlkreis Köln VI (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Köln-Stadt V (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Köln-Stadt VI (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Kirn/Bad Sobernheim (seit 2001)
 Wahlkreis Kirn/Sobernheim (1991 und 1996)

in Sachsen:
 Wahlkreis Mittelsachsen 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Mittleres Erzgebirge (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Oschatz – Döbeln II (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Aschersleben (seit 2006)
 Landtagswahlkreis Staßfurt (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Wolmirstedt (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Ostholstein-Süd (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Ostholstein-Nord (2012)
 Landtagswahlkreis Plön-Nord (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Kiel-Mitte (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Elmshorn (1954 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Kiel-Mitte (1950)
 Landtagswahlkreis Kiel IV Ost (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Hildburghausen I – Schmalkalden-Meiningen III (seit 2014)
 Wahlkreis Hildburghausen I (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Erfurt IV (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich